El apellido Mozart lo comparten varias personas pertenecientes a la familia Mozart:
 Wolfgang Amadeus Mozart, célebre compositor austríaco;
 Leopold Mozart, músico alemán, padre de Wolfgang Amadeus Mozart;
 Maria Anna Mozart, músico del . Era la hermana mayor de Wolfgang Amadeus Mozart e hija de Leopold y Anna María Mozart.
 Karl Thomas Mozart, compositor alemán, hijo mayor de Wolfgang Amadeus Mozart.
 Franz Xaver Wolfgang Mozart, músico austríaco, hijo menor de Wolfgang Amadeus Mozart.
 Constanze Mozart, esposa de Wolfgang Amadeus Mozart.

Mozart también puede referirse a:
 Mozart, un lenguaje de programación.
 Mozart, una comedia musical en tres actos.
El Efecto Mozart (supuestos efectos de la música de Mozart sobre la psicología o el comportamiento humanos).